

События 
 Офицеры составили заговор против короля Швеции Густава и отказались воевать с Россией. Генерал Армфельдт подписал перемирие с Россией. Датские войска через Норвегию вторглись в Швецию и осадили Гётеборг. Густав обратился с воззванием к крестьянам и горнякам Далекарлии, которые выставили 6-тысячный отряд и спасли Гётеборг.
 20 июня — Указ в Дании о ликвидации прикрепления к земле крестьян моложе 14 лет и старше 36.
 21 июня — началась война Швеции против России и Дании (до лета 1790).
 17 июля — в морском сражении у острова Гогланд русский флот адмирала С. К. Грейга заставил отойти к Свеаборгу шведский флот герцога К. Зюдерманландского.
 Датское правительство ликвидировало хлебную монополию на юге Норвегии.
 Неурожай во Франции. Крестьянские восстания в Беарне и Бретани. Август — король Людовик XVI назначает главой финансового ведомства Неккера и даёт согласие на созыв Генеральных штатов. Народные волнения в Ренне, Гренобле, Безансоне. Осень — волнения рабочих и городской бедноты в Марселе, Тулоне, Орлеане.
 1 октября — император Священной Римской империи Иосиф II издал указ ограничивающий право собирания ландтагов.
 1788—1808 — Король Испании Карл IV.
 Баррикадные бои студентов с полицией в Парме.
 1788—1790 — Австро-турецкая война (1787—1791).
 Объединение всего Неджда под властью эмиров Дарейи и ваххабитов.
 Подавление восстания на Тайване.
 Конец династии Ле во Вьетнаме.
 1788—1790 — Вторжение китайских войск на территорию Вьетнама. Признание Вьетнамом зависимости от Китая.
 Австралия объявлена английской колонией.
 Первый случай психического расстройства у короля Великобритании Георга III.
 Англичане начинают использовать Австралию как место ссылки уголовных и политических преступников.
 В южной части Тихого океана пропала без вести вторая французская кругосветная экспедиция под командованием Жана Лаперуза (1741—1788), впоследствии обнаруженная в 20-х годах XIX века на рифах о. Ваникоро ( Санта-Крус ).

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1788 году
 22 января — Лорд Байрон, английский поэт-романтик (ум. 1824).
 22 февраля — Артур Шопенгауэр, немецкий философ (ум. 1860).
 29 марта — Дон Карлос Старший, испанский (ум. 1855).
 16 мая — Фридрих Рюккерт, немецкий поэт, переводчик, востоковед (ум. 1866).
 18 мая — Хью Клаппертон, шотландский путешественник по Африке (ум. 1827).
 1 июня — Жан-Виктор Понселе, французский геометр (ум. 1867).
 18 июня — Карл Кунт, немецкий ботаник (ум. 1850).
 14 августа — Рафаэло Ламбрускини, итальянский священник, педагог, политический деятель (ум. 1873).
 22 сентября — Джеймс Бёртон, один из первых британских египтологов.
 11 октября — Симон Зехтер, австрийский композитор, органист и дирижёр, теоретик музыки (ум. 1867).
 14 ноября — Михаил Петрович Лазарев, русский мореплаватель и флотоводец (ум. 1851).
 16 ноября — Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский, русский историк (ум. 1850).
 Феофил (Горенковский), киевский преподобный, юродивый.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1788 году
 3 января — Иван Гаврилович Резанов — российский государственный деятель, президент Берг-коллегии, сенатор; тайный советник.
 16 апреля — Жорж Луи Леклерк де Бюффон, граф, французский натуралист, биолог, математик и естествоиспытатель (род. 1707).
 21 июня — Иоганн Георг Гаман, немецкий философ (род. 1730).
 2 августа — Томас Гейнсборо, английский художник (род. 1727).
 14 декабря — Карл Филипп Эммануил Бах, немецкий композитор (родился в 1714 году).

См. также

Примечания